Ю́рий Вячесла́вович Грди́на (6 июля 1901, Вильно, Российская империя — 13 ноября 1967, Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — советский учёный-металловед, доктор технических наук.

Биография 
Родился в Вильно, через год увезён в Томск .

По окончании реального училища работал на Нижнеудинском участке железной дороги, с 1919 года — чертёжник управления Томской железной дороги.

В 1920 году — магнитолог экспедиции Томского института исследования Сибири, принимал участие в топографической съемке побережья Обской губы в экспедиции профессора Вейнберга. Окончил Томский технологический институт в 1925 году, работал и учился в Институте прикладной
физики при СТИ в 1925—1928 годах, в 1928 году уехал в Красноярск, где проектировал электростанцию паровозоремонтного завода. В 1937 году переехал в Сталинск. 

В 1937 году стал заведовать кафедрой металловедения и термической обработки металлов Сибирского металлургического института (СМИ). В 1938 году назначен техническим руководителем научно-исследовательского сектора. Проводил эксперименты по бесслитковой прокатке. Исследовал качество прокатки железнодорожных рельсов и железнодорожных осей .

В 1942 году защитил докторскую диссертацию «Тепловая обработка как метод улучшения рельсов».

Руководил на КМК опытной плавкой и прокатом первого слитка броневой стали.

Был назначен директором (1944—1946) Химико-металлургического института, однако в Новосибирск не переехал.

С 1947 года председатель межведомственной рельсовой комиссии.

В 1958 году Грдина организовал в СМИ кафедру физики металлов, где готовили инженеров-металлофизиков, был избран на должность заведующего кафедрой.

В 1958—1967 годах был редактором отдела металловедения и термической обработки металлов журнала «Известия вузов. Черная металлургия».

Председатель рельсовой комиссии, член совета Госплана СССР по координации научно-исследовательской работы в области металлургии, член НТС МВ и ССО СССР и ряда других научных организаций.

Художник. В холле металлургического корпуса СибГИУ выставлены его картины.

Публикации 
В периодических сборниках печати напечатал более 120 работ.

Признание 
 орден Ленина (1961);
 два ордена Трудового Красного знамени (1945, 1953);
 орден «Знак Почёта» (1945);
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961);
 Государственная премия СССР (1967) — за разработку технологии, создание оборудования и внедрение в производство термической обработки ж/д рельсов. 
 1966: премия им. Н. А. Минкевича;

Память 
 В честь него назван мыс Грдины.
 В Новокузнецкe 28 мая 1968 года его именем названа улица Грдины.
 10 июля 2001 года было принято решение об установке в Новокузнецке мемориальной доски в честь 100-летия со дня рождения Юрия Грдины.

Избранная библиография 
 Грдина, Ю.В. Творческое содружество
 Грдина, Ю. В. и Неверов, В. В. Залечивание трещин в кристаллах каменной соли. Кристаллография, т. 12, вып. 3, 1967, с. 493—498, с табл. — Библиогр.: 14 назв.
 Грдина, Ю. В. и Неверов, В. В. Механизм схватывания твердых тел. Изв. высш. учеб. заведений. Черная металлургия, 1967, № 12, с. 104—107. — Библиогр.: 12 назв.
 Грдина, Ю. В. и Неверов, В. В. О перестройке атомов при схватывании металлов. Изв. высш. учеб. заведений. Черная металлургия, 1968, № 2, с. 103—109. — Библиогр.: 12 назв.
 Грдина, Ю. В. и Елисеева, Л. А. Об уравнениях кристаллизации. Доклады Акад. наук СССР, т. 109, № 3, 1956, с. 565-568. — Библиогр: 8 назв.
 Свойства рельсов с повышенным содержанием кремния. [Испытание стали]. Изв. высш. учеб. заведений. Черная металлургия, 1966, № 10, с. 150—151. — Авт.: Ю. В. Грдина, А. А. Говоров, Н. А. Нестеров и В. И. Григоркин.
 Грдина, Ю. В. и Гордин, О. В. О некоторых особенностях механизма модифицирования рельсовой стали. Изв. высш. учеб. заведений. Черная металлургия, 1963 , № 12, с. 152—157. — Библиогр.: 7 назв.
 Грдина, Ю. В. и Крецышева, Л. Б. О верхней температурной границе возникновения флокенов в стали. Изв. высш. учеб. заведений. Черная металлургия, 1964, № 6, с. 125—129. — Библиогр.: 12 назв.
 Влияние малых добавок титана и ванадия на некоторые свойства рельсовой стали. Сб. науч. тр. (Сиб. металлург. ин-т), вып. 5, 1968, с. 62—70. — Авт.: Е. Я. Зарвин, Ю. В. Грдина, Г. И. Веревкин [и др.]
 Грдина, Ю. В. и Царапкин, Л. В. Причины образования неровностей на железнодорожных рельсах в процессе их производства. Изв. высш. учеб. заведений. Черная металлургия, 1963, № 8, с. 132-136.
 Грдина, Ю. В. и Софрошенков, А. Ф. Комбинированная химикотермическая обработка стали. Изв. высш. учеб. заведений. Черная металлургия, 1963, № 2, с. 115-119. — Библиогр.: 6 назв.
 Грдина, Ю. В. Достижения в области термической обработки рельсов. Изв. высш. учеб. заведений. Черная металлургия, 1967, № 10, с. 132—139.
  «Блистающий мир» , написана в 1963, обнаружена в 2002 году.

См также 
 Зарвин, Евгений Яковлевич
 Шамовский, Илья Хононович

Примечания

Ссылки 
 Несколько слов о Юрии Грдине «Кузнецкий рабочий», 13.12.2007
 Знаменитые новокузнечане — Грдина, Юрий Вячеславович Новокузнецк400.рф
 Юрий Вячеславович Грдина — король русских рельсов «Техник транспорта: образование и практика», 2020
 Грдина значит “герой” «Кузнецкий рабочий», 21.07.2016
 Грдина, Юрий Вячеславович (06.01.1901–13.11.1967) gpavet.narod.ru

Выпускники Томского политехнического университета
Металловеды СССР
Преподаватели Сибирского индустриального университета
Члены КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС